Früher oder später ist der Titel von:

 Früher oder später (2003), Schweizer Spielfilm von Jürg Neuenschwander
 Früher oder später (2007), deutscher Spielfilm von Ulrike von Ribbeck